Hocksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hocksjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (38,2 ha)
Hocksjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (35,7 ha)
Lill-Hocksjön, sjö i Sollefteå kommun,  (12 ha)
Stor-Hocksjön, sjö i Sollefteå kommun,  (37,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn